День Перемоги — державне свято СРСР та низки країн пострадянського простору.
 День перемоги — скорочена назва державного свята в Україні — «Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні».

Фільми 

 «День перемоги» — російський фільм 2006 року про Німецько-радянську війну.
 «День перемоги» — американський фільм-трилер 2011 року режисера Шона Рамсея.
 «День Перемоги» — німецький документальний фільм 2018 року режисера Сергія Лозниці.

Див. також 
 День Перемоги в Європі
 День перемоги і подяки вітчизні
 День переможених